FIROS (FIROS - Field Rocket Sistem) — итальянская РСЗО калибра 122 мм.

История создания 

Разработка началась в 1976 году. Испытания производились с 1978 года до 1981 года.

В 1987 году FIROS был принят на вооружение.

В зависимости от типа используемых боеприпасов различают два типу этой РСЗО: "FIROS-25" и "FIROS-30". Система "FIROS-30" в 1987 году была принята на вооружение итальянской армии, а "FIROS-25" выпускается на экспорт в страны Ближнего Востока.

Применение 

FIROS предназначен для поражения живой силы и техники противника.

Состав 

В состав системы входят:

 боевая машина;
 транспортно-заряжающая машина;
 система управления огнём;
 122-мм неуправляемые реактивные снаряды.

Примечания

Ссылки 

 FIROS на сайте Ракетная техника
 Шунков В.Н Ракетное оружие. Минск 2001.

Оружие по алфавиту
Артиллерия калибра 122 мм
Реактивные системы залпового огня
Самоходная артиллерия Италии